Marāgheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Marāgheh (flygplats), Östazarbaijan, 
 Marāgheh (kommunhuvudort), Östazarbaijan, 
 Shahrestān-e Marāgheh, kommun, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar